Espadanedo (Cinfães), een plaats in de Portugese gemeente Cinfães
 Espadanedo (Macedo de Cavaleiros), een plaats in de Portugese gemeente Macedo de Cavaleiros